Libanotis crithmoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Fredrik Nyman. Libanotis crithmoides ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
crithmoides